El arquierosino era el sumo sacerdote que revestido de una autoridad superior a los demás sacerdotes, en la religión griega desempeñaba los ritos más reservados y misteriosos. 

Los atenienses tenían muchos sacerdotes con este nombre pues cada divinidad podía tener un sacerdote que presidía a otros ministros; los opuntianos no tenían más que dos, uno para los dioses del cielo y otro para los genios o semidioses; los délficos tenían cinco llamados Osioi, Santos, de los cuales había uno que se ocupaba de los sacrificios llamado Osiotés, purificador y otro que se ocupaba del oráculo llamado Aphétor, el que se revela.

Referencias
''Diccionario universal de mitología o de la fábula, B.G.P.

Religión de la Antigua Atenas
Antiguas ocupaciones religiosas